SLI steht für:
 Scalable Link Interface, Technik, die den multiplen Betrieb von PC-Grafikkarten des Herstellers NVIDIA ermöglicht
 Scan Line Interleave, Technik, die den zwei- bis zweiunddreißigfachen (4 × 8 Chips) Betrieb von 3D-Grafikchips des Herstellers 3dfx interactive ermöglicht
 Single Line Injection, Fertigungsverfahren für Faserverbundbauteile
 Specific Language Impairment, Form einer Sprachentwicklungsstörung (dt. Bezeichnung: spezifische Sprachentwicklungsstörung)
 Supplemental Liability Insurance bei Autovermietungen entspricht der Kfz-Haftpflichtversicherung (wörtlich: „ergänzende Haftpflicht Versicherung“)
 Swiss Leader Index, Schweizer Aktienindex
 Starting - Lighting - Ignition battery, Starterbatterie beim Kraftfahrzeug
 Sylvania Lighting International, siehe Feilo Sylvania
 Aerolitoral (ICAO-Code), mexikanische Regionalfluggesellschaft
 Solwezi Airport (IATA-Code), Flughafen von Solwezi, Nordwestprovinz, Sambia

sli steht für:
 Schlesisch (deutscher Dialekt) (ISO-639-3-Code)

Abkürzung